Borković ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandar Borkovic (* 1999), österreichischer Fußballspieler
 Dušan Borković (* 1984), serbischer Autorennfahrer